Waliska est le nom de plusieurs localités polonaises :
dans la voïvodie de Mazovie
 Waliska, village du powiat de Grójec
 Waliska, village du powiat de Mińsk